

Patronyme 

 Patrick Craigie (1843- 1930), statisticien canadien.
 Jill Craigie (1911-1999), réalisatrice de films documentaires.
 William Craigie, philologue et lexicographe.

Toponyme 

 , village d'Écosse.